Griet kan verwijzen naar:

een andere naam voor: grutto
een platvis, zie: griet (vis)
een voornaam, zie: Griet (voornaam)
een (kleinerende) aanduiding voor: vrouw.